

Geografia 
 Francia
 Cantone di Vouvray – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Tours
 Vouvray – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Vouvray-sur-Huisne – comune nella regione dei Paesi della Loira
 Vouvray-sur-Loir – ex comune nella regione dei Paesi della Loira